Katedrál zasvěcených Kristu Spasiteli je více:

v Rusku

 Katedrála Krista Spasitele (Moskva)

v Ázerbájdžánu

 Katedrála Krista Spasitele (Šuša)